Скотт Майкл Фостер (; род.4 марта 1985) — американский актёр, наиболее известный ролями в сериалах ABC Family «Университет» (2007—2011) и «Погоня за жизнью» (2014—2015). В 2015 году он сыграл основного злодея в недолго просуществовавшей прайм-тайм мыльной опере ABC «Кровь и нефть».

Ранние годы 
Фостер родился в Уинфилде, штат Иллинойс в Центральном госпитале DuPage. Он вырос в деревне Хайленд, штат Техас, в пригороде Далласа. Посещая начальную школу, Фостер стал проявлять первый интерес к актёрской игре. Посещая среднюю школу Брайрхилл, а затем школу Эдвард С. Маркус, принимал участие в школьных театральных постановках до своего окончания школы в 2003 году. Участвовал в первом сезоне сериала «Отец невесты». Посещал колледж Коллен в течение одного семестра со специализацией в актёрском мастерстве, но вскоре оставил учёбу, чтобы продолжить профессиональную карьеру в этой области. Он играет на гитаре и является солистом собственной инди-рок группы «Siren’s Eye». 15 декабря 2009 они выпустили первый мини-альбом «Red Room».

Карьера 
В середине 2000-х Фостер переехал в Лос-Анджелес, где он при возможности нанимался на подсобную работу. В 2005 году он появился в малом фильме «Ужасные цветы», прежде чем получить главную роль в сериале ABC Family «Университет». Шоу транслировалось с 2007 по 2011 год. После его закрытия, Фостер появлялся в сериалах «Родители», «Закон и порядок: Лос-Анджелес», «Мелисса и Джоуи» и «Ищейка».

В 2012 году Фостер взял на себя второстепенные роли в сериалах «Калифорникейшн» и «Река». В 2013 году он снялся в недолго просуществовавшем сериале ABC «Последний час», а в следующем году взял на себя второстепенные роли в «Остановись и гори» и «Однажды в сказке». В 2014—2015 годах он снимался в сериале ABC Family «Погоня за жизнью», играя любовный интерес, а позже мужа главной героини.

В 2015 году Фостер получил роль основного злодея в прайм-тайм мыльной опере ABC «Кровь и нефть». Также в 2015 году Variety включил его в свой ежегодный список десяти перспективных актёров нового телесезона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в округе Ду-Пейдж
Актёры XXI века